Canazeiesi – abitanti di Alba (Canazei)
Canazeiesi – abitanti di Penia (Canazei)